El término Malpaís o malpaís puede hacer referencia a:

 En geomorfología un malpaís es un accidente del relieve caracterizado por la presencia de rocas poco erosionadas de origen volcánico en un ambiente árido.

En geografía:

 Malpaís de Güímar, en Tenerife (islas Canarias);
 Malpaís de La Rasca, en Tenerife (islas Canarias);
 Malpaís de la Corona, en Lanzarote (islas Canarias);
 Malpais de Durango en Durango (México).

También puede referirse a:

 Malpaís (1999-) un grupo de música costarricense;
 La reserva Malpaís, lugar de ficción de la novela distópica Un mundo feliz (1932), del escritor británico Aldous Huxley (1894-1963).